Хвороба — може бути означенням захворювань у медицині та ветеринарії, також економічних порушень, назвою літературного твору, кінофільму.

Медицина 
 Хвороба — патологічний процес, який проявляється порушеннями морфології (анатомічної, гістологічної будови), обміну речовин чи / та функціонування організму (його частин) у людини / тварини.

Назви окремих захворювань 
 Аддісонова хвороба — хронічне ендокринне захворювання, при якому наднирники не продукують стероїдні гормони.
 Англійська хвороба — застаріла назва рахіту.
 Барлова хвороба — цинга у дітей раннього віку.
 Варикозна хвороба — захворювання, яке проявляється нерівномірним розширенням вен, збільшенням їх довжини, зміною їх форми — звуження венозної стінки і утворення у ній патологічних вузлів.
 Ведмежа хвороба — інша назва синдрому подразненого кишечника у людей.
 Вібраційна хвороба — переважно професійне захворювання, яке спричинює тривала дія вібрації на організм людини.
 Виразкова хвороба — виникнення пептичної виразки внаслідок інфекції, яку спричинює бактерія Helicobacter pylori, у схильних до цього осіб.
 Висотна хвороба — захворювання, яке виникає через кисневе голодування унаслідок пониження парціального тиску кисню у вдихуваному повітрі на висоті.
 Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба — хронічне рецидивуюче захворювання, що проявляється симптомами запалення дистальних відділів стравоходу та порушенням моторики.
 Гірська хвороба — різновид висотної хвороби.
 Жовчнокам'яна хвороба — захворювання, яке виникає внаслідок утворення каменів у жовчних шляхах.
 Зоб (хвороба) — стійке збільшення щитоподібної залози, яке не пов'язане із запаленням, або злоякісним ростом клітин її.
 Інфекційна хвороба — захворювання, яке спричинюють різні мікроорганізми.
 Ішемічна хвороба серця — патологічний стан, що характеризується абсолютним або відносним порушенням кровопостачання міокарду внаслідок ураження коронарних артерій серця.
 Карбункул (хвороба) — розлите гнійно-некротичне запалення глибоких шарів дерми і гіподерми із залученням до процесу групи сусідніх сальних залоз та волосяних фолікулів.
 Кесонна хвороба — захворювання, що виникає в організмі людини при швидкому переході з середовища з підвищеним атмосферним тиском повітря у середовище з нижчим тиском.
 Кропив'янка (хвороба) — шкірне захворювання переважно алергійного походження.
 Куру (хвороба) — пріонове захворювання людей.
 Куряча сліпота (хвороба) — захворювання, яке спричинює нестача в організмі людини вітаміну А.
 Менінгококова хвороба — одна з назв менінгококової інфекції.
 Мієломна хвороба — захворювання, що характеризується пухлинним розростанням плазматичних клітин кісткового мозку.
 Морська хвороба — захворювання, яке виникає внаслідок в результаті монотонної коливальної дії при подорожах на морі.
 Опікова хвороба — захворювання, в основі якого складний комплекс клінічних, анатомо-морфологічних, біохімічних, імунних, обмінних та інших розладів, змін та порушень, що виникають в організмі людини з опіком.
 Падуча хвороба — застаріла назва епілепсії.
 Променева хвороба — захворювання, що виникає в результаті одержання підвищеної дози радіації.
 Рак (хвороба) — карцинома, злоякісна пухлина будь-якої локалізації, яка походить з епітеліальної тканини.
 Рідкісна хвороба — рідкісне вроджене чи набуте захворювання, частота якого не перевищує п'яти випадків на 10 тис. осіб.
 Сечокам'яна хвороба — захворювання, що виникає внаслідок утворення каменів у органах сечовидільної системи.
 Сироваткова хвороба — системне алергічне захворювання, яке спричинює введення сироваток або препаратів з них.
 Сонна хвороба — африканський трипаносомоз — захворювання, яке спричинює найпростіше з групи трипаносом.
 Спадкова хвороба — захворювання, обумовлене порушеннями в процесах збереження, передачі та реалізації генетичної інформації.
 Хвороба Аддісона-Бірмера — епонімічна назва перніціозної анемії.
 Хвороба Вільяма Александера — рідкісна сімейна спадкова нейродегенеративна хвороба з аутосомно-рецесивною передачею, яка проявляється ураженням головного мозку в дітей переважно чоловічої статі.
 Хвороба Альцгеймера — один з різновидів прогресуючої деменції.
 Хвороба Андерсен — вид генетичного ураження печінки.
 Хвороба Беньє — епонімічна назва саркоїдозу.
 Хвороба Бехтерєва — епонімічна назва анкілозуючого спондилоартриту. Також відома як хвороба Марі-Штрюмпеля, часто у нас Бехтерєва-Марі-Штрюмпеля.
 Хвороба Брілла—Цінссера — епонімічна назва пізнього рецидиву епідемічного висипного тифу.
 Хвороба Бюргера — епонімічна назва облітеруючого тромбангіїту.
 Хвороба від укусів пацюків — інша назва Гарячки від укусу пацюків.
 Хвороба Верльгофа — група захворювань, що характеризується зниженням числа тромбоцитів у крові та підвищеною кровоточивістю.
 Хвороба Гантінгтона — генетичне захворювання нервової системи.
 Хвороба Гюнтера — одна з форм еритропоетичної порфирії.
 Хвороба Дарлінга — епонімічна назва гістоплазмозу.
 Хвороба Іценка — Кушинга — ендокринне захворювання, пов'язане з гіперпродукцією гіпофізом чи його аденомою з гіперпродукцією адренокортикотропного гормону.
 Хвороба Кеніга — епонімічна назва розсікаючого остеохондриту.
 Хвороба котячих подряпин — зооноз, який спричинюють бартонели. До людей передається від котів.
 Хвороба Кройцфельда — Якоба — захворювання людини з групи пріонових хвороб.
 Хвороба Крона — хронічне неспецифічне гранулематозне запалення шлунково-кишкового тракту.
 Хвороба К'ясанурського лісу — ендемічна арбовірусна геморагічна гарячка.
 Хвороба Лайма — природно-осередкове інфекційне захворювання з групи бактеріальних зоонозів.
 Хвороба Лері — епонімічна назва мелореостозу.
 Хвороба Менкеса — спадкове людське захворювання, яке пов'язана з порушенням обміну міді.
 Хвороба Паркінсона — повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання.
 Хвороба Парро-Марі — епонімічна назва ахондроплазії.
 Хвороба Пейроні — викривлення статевого члена.
 Хвороба Перрі — епонімічна назва дифузного токсичного зобу.
 Хвороба Пертеса — захворювання кістково-суглобового апарату.
 Хвороба Пламмера — епонімічна назва токсичної аденоми щитоподібної залози.
 Хвороба Рандю — Ослера — спадкове захворювання, в основі якого лежить неповноцінність судинного ендотелію.
 Хвороба Рейно — захворювання, яке характеризується приступоподібними спазмами артерій пальців кисті, рідше стоп.
 Хвороба Росаі — Дорфман — рідкісний гістіоцитозний синдром невідомої етіології.
 Хвороба Такаясу — інша назва синдрому Такаясу.
 Хвороба Тея — Сакса — автосомно-рецесивне генетичне захворювання.
 Хвороба Фарбера — рідкісне автосомно-рецесивне захворювання накопичення лізосом.
 Хвороба Ходжкіна — епонімічна назва лімфогранулематозу.
 Хвороба Шагаса — американський трипаносомоз — трансмісивне паразитарне захворювання людини і тварин.
 Хвороба Шамберга — рідкісне хронічне захворювання шкіри з групи прогресивного пігментного дерматозу
 Хвороба Шенлейна-Геноха — епонімічна назва геморагічного васкуліту.
 Хвороба, яку спричинює вірус Ебола — гостра вірусна висококонтагіозна природно-осередкова хвороба, яка характеризується виникненням серйозних епідемій, частим тяжким клінічним перебігом, високою летальністю.
 Хвороба, яку спричинює вірус Зіка — гостра арбовірусна хвороба, яка, можливо, зумовлює вроджені вади.
 Хвороба, яку спричинює вірус Марбург — гостра вірусна висококонтагіозна природно-осередкова хвороба, яка характеризується часто виникненням епідемій, тяжким клінічним перебігом, високою летальністю.
 Хондрит (хвороба) — інша назва запалення хрящів та охрястя.
 Хронічна обструктивна хвороба легень — дифузне, обумовлене довготривалим подразненням та запаленням звичайно прогресуюче ураження бронхіального дерева, яке супроводжується бронхообструкцією.

Ветеринарія 
 Газопухирцева хвороба (риби) — патологічний стан риб, який спричинює закупорення пухирцями газу дрібних, в основному зябрових, кровоносних судин.
 Мит (хвороба) — гостре інфекційне захворювання коней.
 Септоциліндроз (іржаво-плямиста хвороба) — інфекційне захворювання раків.
 Телоханіоз (фарфорова хвороба) — паразитарне захворювання раків.
 Хвороба Ауєскі — гостре вірусне захворювання тварин з характерними ознаками енцефаломієліту.
 Хвороба деформації крила — інфекційне захворювання бджіл.
 Хвороба Монтгомері — епонімічна назва африканської чуми свиней.
 Хвороба Ньюкасла — гостре вірусне захворювання птахів.

Економіка 
 Голландська хвороба — гостра залежність економіки та бюджету від експорту одного-двох різновидів сировини.

Література 
 Хвороба Лібенкрафта — роман українського письменника Олександра Ірванця.

Кіно 
 Хвороба кохання — україно-французька романтично-лірична кінокомедія.
 Хвороба серця — американська короткометражна кінокомедія Скотта Дарлінга 1925 року.